Villavesco kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Villavesco (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Lodi, 
 Tavazzano con Villavesco, kommun, Lombardiet, Provincia di Lodi, 

Robotskapade Italienförgreningar